Колпако́в (Колпако́ва) — русская фамилия.

Известные носители 
 
 Колпаков, Архип Иванович (1892—1944) — генерал-майор.
 
 Колпаков, Вадим Григорьевич (род. 1981) — гитарист, актёр.
 Колпаков, Валентин Алексеевич (1927—2006) — советский шахтёр. Герой Социалистического Труда (1971).
 Колпаков, Валерий Константинович (род. 1948) — украинский учёный, доктор юридических наук, профессор.
 
 Колпаков, Виктор (1919 — ?) — советский футболист.
 Колпаков, Виктор Михайлович (1904—1972) — советский актёр театра и кино.
 Колпаков, Виталий Алексеевич (род. 1972) — советский и украинский легкоатлет-многоборец.
 Колпаков, Владимир Леонидович (род. 1965) — советский и российский легкоатлет, тренер.
 Колпаков, Влас Иванович (1909—1998) — советский государственный, партийный и общественный деятель.
 Колпаков, Вячеслав Борисович (1937—2018) — советский и казахстанский театральный актер.
 Колпаков, Григорий Григорьевич (? — 1920) — советский военачальник, комбриг 1-й Конной армии.
 Колпаков, Егор Александрович (1805 или 1806—не ранее 1881) — российский купец, городской голова Перми.
 
 Колпаков, Константин Анатольевич (род. 1963) — юрист, министр юстиции Республики Казахстан.
 
 
 Колпаков, Серафим Васильевич (1933—2011) — министр чёрной металлургии СССР, министр металлургии СССР.



См. также